Heuscheuerbach ist ein Gewässername:

 Heuscheuerbach (Pośna), (indirekter?) Zufluss der Posńa im Heuscheuergebirge bei Radków, Powiat Kłodzko, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen; mit Wasserfall
 Heuscheuerbach (Tiefenbach), rechter Zufluss des Tiefenbachs (zum Neckar) vor dem Lehrhof Tiefenbach, Stadt Nürtingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg